Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2009 – inauguracyjne mistrzostwa Azji w rugby 7 mężczyzn, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez ARFU mające na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Azji. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów, w tym dwóch rankingowych, rozegranych pomiędzy 12 września a 29 listopada 2009 roku.

Mistrzem Azji została reprezentacja Japonii, uczestnicząc w obu rankingowych finałach i wygrywając jeden z nich.

Kalendarz

Informacje ogólne 
Celem Asian Rugby Sevens Series, prócz podniesienia poziomu sportowego męskich azjatyckich reprezentacji w rugby 7, było stworzenie podstawy do obejmującego je rankingu, który mógłby być następnie używany w kolejnych turniejach pod egidą ARFU, multisportowych zawodach (jak igrzyska azjatyckie czy Azji Wschodniej) oraz wyboru zespołów do uczestnictwa w IRB Sevens World Series.

W pierwszym sezonie cykl początkowo miał składać się z sześciu turniejów, jednak ostatecznie odbyło się pięć, a punkty do klasyfikacji generalnej przysługiwały jedynie w dwóch z nich. W walce o tytuł mistrzowski wzięło udział czternaście zespołów. Mistrzem Azji zostawała drużyna, która po rozegraniu obu rankingowych turniejów – w Szanghaju i Kota Kinabalu – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

Czołowa szóstka cyklu uzyskała awans do turnieju Hong Kong Sevens 2010 rozegranego w ramach IRB Sevens World Series sezonu 2009/2010.

Turnieje

Shanghai Sevens 2009

Brunei Sevens 
W rozegranym na stadionie Sułtana Hassanala Bolkiaha pięciozespołowym, dwudniowym turnieju triumfowali najwyżej rozstawieni reprezentanci Malezji.

Borneo Sevens 2009

Kish Island Sevens 
W czterozespołowym, dwudniowym turnieju triumfowali reprezentanci Iranu.

Sri Lanka Sevens 
W turnieju ze względu na zaplanowane wcześniej zawody nie mogły wziąć udziału zespoły Hongkongu i Zatoki Perskiej, na Sugathadasa Stadium zmierzyło się zatem dwanaście drużyn podzielonych w pierwszym dniu na cztery trzyzespołowe grupy. W rozegranej drugiego dnia fazie pucharowej najlepsi okazali się najwyżej rozstawieni reprezentanci Japonii.

Klasyfikacja generalna ARSS

Przypisy